Михаи́л Фёдорович Луки́н ( — ) — советский военачальник, Герой Российской Федерации (1993, посмертно). Генерал-лейтенант (6 июня 1940 года).

Биография

Молодость и Первая мировая война 
Родился 6 (18) ноября 1892 года в деревне Полухтино, ныне Зубцовского района Тверской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 5 классов сельского училища народного просвещения. С 14 лет работал в торговле приказчиком.

В Русской императорской армии с октября 1913 года. Служил канониром в Усть-Двинской крепостной артиллерии, затем направлен в учебную команду. Участник Первой мировой войны. В марте 1916 года окончил 5-ю Московскую школу прапорщиков и был произведён из унтер-офицеров 193-го пехотного запасного батальона в прапорщики армейской пехоты. В 1916 году был младшим офицером 85-го пехотного запасного полка. С февраля 1917 года служил в 4-м гренадерском Несвижском генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли полку 1-й гренадерской дивизии младшим офицером и командиром роты. Воевал в районе Барановичей, за отличия в боях . В октябре 1917 года направлен учиться на повторные офицерские курсы при штабе 1-й гренадерской дивизии. Но уже в ноябре поручик М. Ф. Лукин был демобилизован.

Приехав в Москву, работал инструктором по обучению железнодорожников на Московско-Киево-Воронежской железной дороге. В ноябре 1917 года вступил в Красную гвардию.

Гражданская война 
С июля 1918 года в Красной Армии. В 1918 году окончил курсы разведчиков при Полевом штабе РККА. Вступил в ВКП(б) в августе 1919 года. Активный участник Гражданской войны в России. С декабря 1918 года воевал в составе 37-й стрелковой дивизии:  помощник начальника штаба дивизии, командир 328-го стрелкового полка, командир 2-й стрелковой бригады. В рядах дивизии воевал на Южном, Юго-Восточном и Кавказском фронтах. В феврале 1920 года был ранен. После госпиталя назначен начальником штаба 1-й Кавказской кавалерийской дивизии. С августа 1920 года командовал 94-м стрелковым полком 11-й стрелковой дивизии, с сентября 1920 года командовал бригадой в этой дивизии. В составе 15-й армии сражался в ходе советско-польской войны. За отличия в боях Гражданской войны награждён двумя орденами Красного Знамени.

Межвоенный период 
После Гражданской войны М. Ф. Лукин в августе 1921 года назначен заведующим сектором Северного района. С октября 1921 — начальник 92-х пехотных командных курсов в городе Лубны. С сентября 1922 — помощник командира 23-й Харьковской стрелковой дивизии Украинского военного округа. С апреля по ноябрь 1923 года был командиром, а затем помощником командира 7-й стрелковой дивизии УкрВО. С апреля 1924 года был помощником командира 99-й стрелковой дивизии 14-го стрелкового корпуса Украинского ВО, а в октябре того же года — начальником отдела штаба Украинского ВО. Был им по сентябрь 1925 года.

В июле 1926 года окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. После их окончания назначен начальником 1-го отдела Управления по командно-начальствующему составу Главного управления РККА. С января 1929 — командир 23-й стрелковой дивизии. С апреля 1935 года — военный комендант Москвы. В июле 1937 года отстранён от должности и несколько месяцев состоял в распоряжении Управления по комначсоставу РККА в разгар массовых репрессий в Красной Армии. В конце концов ему был объявлен строгий выговор и в декабре 1937 года комбриг Лукин был направлен в Новосибирск на должность заместителя начальника штаба Сибирского военного округа. В январе 1938 года стал начальником штаба, а в декабре 1939 – заместителем командующего войсками Сибирского ВО. С июня 1940 года — командующий 16-й армией Сибирского ВО.

Великая Отечественная война 

В мае 1941 года 16-я армия начала передислокацию из Сибири в район города Шепетовка на Украине. К началу Великой Отечественной войны только часть войск армии прибыла туда (первый эшелон армии прибыл в Бердичев 18 июня). Сам М. Ф. Лукин, оказавшись в районе Шепетовки, где не оказалось войск и подготовленной обороны, по своей инициативе спешно сформировал импровизированную группу войск из разрозненных частей («оперативная группа генерала Лукина»). Отход войск на рубеже реки Горынь до 2 июля прикрывали войска 19-го мехкорпуса и группа генерала Лукина. В группу входили 213-я моторизованная дивизия, выделенная из состава корпуса Н. В. Фекленко, и 109-я моторизованная дивизия полковника Н. П. Краснорецкого из 5-го мехкорпуса. Недовольный задержкой наступления Э. фон Клейст перенацелил 48-й моторизованный корпус на Шепетовку и потребовал немедленного преследования противника. Впереди следовала 11-я танковая дивизия, которая к середине дня 4 июля с ходу ворвалась в город.

Остальные войска 16-й армии после разгрома Западного фронта были спешно переброшены под Смоленск. 3 июля Лукину было приказано срочно прибыть в Смоленск и возглавить действия армии, но когда он прибыл туда в ночь на 8 июля, то нашёл только две дивизии 16-й армии (5-й мехкорпус 16-й армии был передан в 20-ю армию, часть стрелковых дивизий также «раздёргана» по другим армиям). Как и в Шепетовке, он спешно собрал под своей командой многочисленные разрозненные части и организовал сбор отходивших частей и отдельных красноармейцев, формируя из них новые полки.

В ходе Смоленского сражения исключительно мужественно и умело руководит войсками, окружёнными в районе Смоленска. Всю вторую половину июля армия вела ожесточённое сражение за Смоленск, попытки выбить немцев из него не приводили к успеху прежде всего ввиду острейшего недостатка в боеприпасах, технике и в людях, но это сражение не позволило немцам развить своё наступление на восток.  

С 8 августа по 10 сентября 1941 года — командующий 20-й армией Западного фронта.

В начальный период битвы за Москву Михаил Фёдорович командует 19-й армией (назначен командующим 10 сентября 1941 года). В результате проведения немецким командованием операции «Тайфун» под Вязьмой были окружены соединения 19-й, 20-й, 24-й и 32-й армий. Решением Ставки командование окружёнными частями севернее Вязьмы возложено на генерал-лейтенанта Лукина.

При выходе из окружения 14 октября 1941 года командарм М. Ф. Лукин был тяжело ранен и без сознания попал в плен.

Немецкие врачи были вынуждены ампутировать Лукину ногу, у него осталась парализованной рука. На первом допросе 16 октября Лукин отказался отвечать на вопросы военного характера, ссылаясь на данную им присягу.

Лукин отказался от сотрудничества с немцами. В январе 1943 года его посетил генерал А. Власов, который попытался переубедить Лукина. Но, согласно записи приставленного к Власову капитана абвера Вильфрида Штрик-Штрикфельдта, Лукин ответил так:
Вы, Власов, признаны ли вы официально Гитлером? И даны ли вам гарантии, что Гитлер признает и будет соблюдать исторические границы России? Без таких гарантий я не могу сотрудничать. Из моего опыта в немецком плену я не верю, что у немцев есть хоть малейшее желание освободить русский народ. Я не верю, что они изменят свою политику.

В конце апреля 1945 года Лукин был освобождён из плена американскими войсками.

После войны 
После возвращения в СССР до декабря 1945 года проходил проверку, по результатам которой был восстановлен в рядах РККА. В. Абакумов докладывал Сталину об «антисоветских настроениях» генерала, но Сталин распорядился лишь «обеспечить агентурным наблюдением» Лукина. Видимо, в том, что Лукин не был арестован, большую роль сыграло ходатайство маршала Конева, рассказавшего Сталину о роли Лукина в Смоленском и Вяземском сражениях. Однако из-за тяжёлой болезни (рана в месте ампутации ноги постоянно открывалась) нового назначения Лукин не получил, находился в распоряжении Главного управления кадров РККА. С ноября 1946 года — в отставке по болезни.

Во время «хрущёвской оттепели» о Лукине официально говорили как о «несгибаемом советском человеке, с презрением отвергнувшем все посулы и угрозы врага», но в 1966 году ходатайство маршалов Тимошенко, Конева и Рокоссовского о присвоении ему звания Героя Советского Союза было отклонено.

Лукин скончался 25 мая 1970 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

В 1988 году исполком Смоленского городского Совета народных депутатов присвоил генерал-лейтенанту Лукину звание «Почётный гражданин города-героя Смоленска» (посмертно).

Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 1993 года № 1553 «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», генерал-лейтенанту Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Воинские звания в РККА 
 комбриг (20.11.1935)
 комдив (04.11.1939)
 генерал-лейтенант (04.06.1940)

Награды

За Первую мировую войну 
 орден Святого Владимира 4-й степени
 орден Святой Анны 4-й степени
 орден Святого Станислава 3-й степени

За службу в Красной Армии 
 Герой Российской Федерации (01.10.1993, посмертно)
 орден Ленина (5.11.1946)
 Пять орденов Красного Знамени (31.12.1921, 06.11.1925, 27.07.1941, 06.05.1946, 09.08.1957)
 орден Трудового Красного Знамени Украинской ССР (1932)
 орден Красной Звезды (28.10.1967)
 медали СССР

Память 
 Бюст М. Ф. Лукина установлен в Смоленске (2021).
 Школе 883 было присвоено имя Михаила Фёдоровича Лукина 22 августа 2022 года.
 Именем Михаила Фёдоровича Лукина названы улицы в Смоленске и Зубцове.

Сочинения 
 Лукин М. Ф. В Смоленском сражении. // Военно-исторический журнал. — 1979. — № 7. — С. 43-54.

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 
 Лукин Михаил Фёдорович на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
 Официальный сайт Администрации города-героя Смоленска.
 Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта Красной Армии М. Ф. Лукина 14 декабря 1941 г. // по кн.: Хрестоматии по отечественной истории (1914—1945 гг) под редакцией А. Ф. Киселёва, Э. М. Шагина. — М. 1996.

Литература 
 
 
 Смыслов О. С. «Спасибо за Москву!» Подвиг генерала Лукина. — М.: Вече, 2016. — 381 с. — (Военные тайны XX века); ISBN 978-5-4444-4859-5.
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN: 9785532106444. — С.55—56.
 Городецкая (Лукина) Ю. М., Муратов В. В. Командарм Лукин. — М.: Воениздат, 1990. — 351 с. — ISBN: 5-203-00702-0.
 Протокол допроса военнопленного генерал-лейтенанта Красной Армии М. Ф. Лукина, 14 декабря 1941 года — Новый часовой // Русский военно-исторический журнал. — 1994. — № 2. — С. 173—175. Позднее документ был опубликован в отечественной литературе: Допрос генерал-лейтенанта Лукина Михаила Фёдоровича, командующего 19-й армией, от 14 декабря 1941 года. / Публикация Н. Я. Геец. // Военно-исторический архив. — 2002. — № 6. — С.146—153.

Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Высшие советские офицеры, попавшие в плен во время Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Почётные граждане Смоленска
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Инвалиды Великой Отечественной войны